Dans la mythologie grecque, Polybotès (en grec ancien  / ) est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre).

Lors de la Gigantomachie, Poséidon le poursuit sur la mer jusqu'à l'île de Nysiros ; là, le dieu brise un morceau de l'île et lui jette dessus, donnant naissance à l'île nouvelle de Cos.
Selon la légende, Polybotès est l'anti-Poséidon : quand il touche de l’eau, celle-ci se transforme en poison.

Sources 

  (I, 6, 2).
  (I, 2, 4).
  (X, 5, 16).

Polybotes
Polybotes